Чемпионат России по баскетболу 2015/2016 является 3-м сезоном, проводимым под эгидой Единой лиги ВТБ, и 25-м Чемпионатом России. Чемпионом России стал ЦСКА.

Участники

Результаты матчей 
см. Единая лига ВТБ 2015/2016. Первый круг, Единая лига ВТБ 2015/2016. Второй круг, Единая лига ВТБ 2015/2016. Плей-офф

Итоговая таблица

См. также 
 Единая лига ВТБ 2015/2016
 Суперлига 2015/2016
 Кубок России 2015/2016
 Чемпионат России по баскетболу среди женщин 2015/2016

Примечания

Ссылки 

Чемпионат России по баскетболу
2015 год в баскетболе
2016 год в баскетболе